Кранец:
 Кранец — прокладка между судном и пристанью, защищающая от повреждений борт судна. 
 Кранец первых выстрелов — ящик на палубе корабля вблизи артиллерийского орудия, в котором хранится некоторое количество боевых припасов.

Фамилия 
 Кранец, Наци (1916—1945) — югославский словенский поэт венгерского происхождения, партизан Народно-освободительной войны Югославии.
 Кранец, Роберт (род. 1981) — словенский прыгун с трамплина, призёр Олимпийских игр в командном первенстве.

См. также 
 Кранц